Арнольд Ричард Клемола () — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который работает в Ликской обсерватории. В период 1967 по 1984 год им было обнаружено в общей сложности 16 астероидов, половину из которых он открыл совместно с Карлосом Сеско. Помимо этого им была открыта короткопериодическая комета 68P/Клемола.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (1723) Клемола.

Примечания 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет